Турнір виграв іспанець Рафаель Надаль, здолавши в фіналі норвежця Каспера Руда з рахунком 6-3, 6-3, 6-0. Це рекордна 14-та перемога Надаля на паризьких кортах та рекордний 22-ий мейджор для нього.

Титул захищав Новак Джокович. Він намагався зрівнятися з  Рафаелем Надалем за загальною кількістю перемог у мейджорах в одиночному розряді (21) і стати першим тенісистом в історії , якому вдалося виграти усі турніри Великого шолома принаймні тричі. Однак Джокович поступився Надалю у чвертьфіналі. 

Джокович, Данило Медведєв, та  Александер Цвереф змагалися за право називатися першою ракеткою світу. Після вильоту Медведєва  у четвертому колі щоб стати першою ракеткою світу Цвереф повинен виграти турнір. Однак, йому не вдалося цьго зробити, оскільки він припинив гру в півфінальному поєдинку з Надалем. Як наслідок Джокович зберіг першу сходинку рейтингу за собою, але через тиждень, коли очки за попередній чемпіонат Франції будуть вирахувані, першою ракеткою світу знову стане Медведєв. 

У цьому турнірі уперше з Відкритого чемпіонату Франції 2002  Фелісіано Лопес не зумів відібратися до основної сітки мейджора, що завершило серію з 79 кваліфікацій поспіль. 

Це останній турнір  колишньої п'ятої ракетки світу й фіналіста Відкритого чемпіонату Австралії 2008  Джо-Вілфріда Тсонги.

Сіяні тенісисти

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди

Джерела:

Захищений рейтинг

Відібралися з кваліфікації

Щасливі лузери

Знялися

Посилання

Зовнішні посилання 
 Основна сітка 
 French Open 2022 
 (ATP) tournament profile 

Men's Singles
French Open - Men's Singles